Niagara Falls, or Does it? é primeiro livro da série Hank Zipzer, autoria dos americanos Henry Winkler e Lin Oliver, publicado pela Grosset & Dunlap.

Enredo 
Hank regressa à escola, no advento de um novo ano lectivo. A professora nova incumbe os alunos de fazer uma redacção sobre como foram as férias de Verão. Hank vê-se à rasca com este trabalho-de-casa e tem dificuldade em empenhar-se, pelo que a redacção se torna num autêntico bico-de-obra. 

Pouco depois, o avô Pete convida-o e aos amigos, Ashley Wong e Frankie Towsend (os auto-intitulados "3 Mágicos") a encenar um espectáculo de magia, durante o Torneio de bólingue dele.

Entretanto, a professora comenta como está desejosa de ler a redacção do Hank. Por isso, Hank tem de gerir o tempo, para conseguir fazer a redacção e preparar o espectáculo para o avô. Hank decide fazer uma maquete das cataratas do Niágara - o sítio onde passou as férias- em vez de escrever a composição, todavia, quando foi fazer a apresentação do trabalho-de-casa em frente à turma, alagou, sem querer, a sala de aula. Hank é castigado, por duas semanas, tanto na escola como em casa. Parte do castigo incluia não participar no espectáculo de magia, que se preparara para o torneio de bólingue do avô. Contudo, por fim, lá consegue convencer os pais a deixá-lo ir ao espectáculo. O que acabou por ser um alívio para todos os presentes, já que o rufia da turma e idiota de primeira categoria, Nick McKelty, estava em palco, em vez dos 3 Mágicos. O espectáculo de magia decorre sem problemas e o público aplaude-os, ao passo que o Nick é apupado pelo público e corrido para fora do palco, à custa da sua encenação medíocre. No final, as coisas até correm bem ao Hank e ele chega a conhecer o seu novo professor de música, Mr. Rock, durante o período de castigo na escola, com quem se fica a dar lindamente. O Mr. Rock ajuda-o a fazer a redacção, descobrindo que este tem dificuldades de aprendizagem, das quais ainda ninguém se apercebera. Mais tarde avisa os pais do Hank a esse respeito.

Ligações externas 
  
 
 

Livros de Henry Winkler
Livros dos Estados Unidos
Livros de 2003